Lipper Höhe bezeichnet:
 Lipper Höhe (Hellerbergland), einen Berg (621,4 m) im Hellerbergland bei Lippe (Burbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Halde Brassert III, eine Halde (88 m) in Marl, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen